In 1924/25 werd het zesde Württemberg-Badens voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond. 

Stuttgarter Kickers werd kampioen en plaatste zich voor de Zuid-Duitse eindronde. De vijf deelnemers bekampten elkaar in groepsfase en Stuttgart werd vierde.

Bezirksliga

Kreisliga

Mittelbaden

Südbaden

Alt-Württemberg

Cannstatt

Enz-Neckar

 Play-off

Schwarzwald-Bodensee

Promotie-eindronde

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

1924
Duits competitievoetbal 1924/25